Johan Krieger ist der Name folgender Personen:

Siehe auch:
 Johann Krieger